Бугон ()
 Бугон — коммуна во Франции.
 Бугон — река во Франции.
 Бугонский некрополь
 Бугон, Андрей Эдмондович (Эрл Мартов) (1871 — до 1911) — русский поэт-символист.